Brad Binder (Potchefstroom, 1995. augusztus 11.) dél-afrikai motorversenyző, a Moto3-as világbajnokság 2016-os világbajnoka. Binder előtte a Red Bull Rookies Cup-ban húzott le három évet, majd 2011-ben már indult néhány 125cm versenyen. Jelenleg a MotoGP-ben versenyez a gyári KTM csapat színeiben.

Pályafutása

Moto3

2012 - A tanuló év 
Ez volt Binder első teljes szezonja a világbajnokságon, az akkor debütáló Moto3-as kategóriában. A dél-afrikai egy Kalex vázas KTM-el versenyzett, de az egyértelműen látható az eredményeiből, hogy ez csupán egy tanuló év volt a számára. Tehetségét azonban már ebben az esztendőben megmutatta, hiszen a szezonzáró Valenciai versenyen, éppen csak lemaradt a dobogóról és 4. helyen intették le az esős futamon. Első szezonját 24 ponttal a tabella 21. helyén zárta.

2013- Motorcserés év 
A következő évre márkát váltott, ezúttal egy Suter Honda nyergében vitézkedett a pályán. Egyáltalán nem is ment rosszul, sorra hozta a pontszerző helyeket, Jerezben megismételte eddigi legjobb eredményét (4.lett). A bajnokság második felére azonban távozott a csapattól és a Mahindrához csatlakozott. Az indiai gyártónál egy 10. hely volt a legjobbja, amit Motegiben ért el. 66 pontot gyűjtött összesen, ezzel pedig a 13. helyen zárta a bajnokságot.

2014 - Erős év az indiaiaknál 
Erre az évre maradt a Mahindránál és ahogy az várható volt, eddigi legjobb szezonját zárta. Végig kiegyensúlyozottan hozta a pontszerző eredményeket, a Sachsenringen megszerezte első dobogós helyezését, 2.lett. Motegiben szintén a dobogóra állhatott, kihasználva riválisai hibáit, a 3. helyen intették le. 109 pontot szerzett, amivel 11.lett a bajnokságban.

2015- Bemutatkozás a Red Bull-nál 
Aki Ajo csapatfőnök felfigyelt a dél-afrikai teljesítményére, és le is szerződtette őt a KTM gyári alakulatához. Binder csapattársai erre az évre Miguel Oliveira és Karel Hanika voltak. A fiatal motoros nem vallott szégyent egyből nagyszerű eredményeket hozott, legyőzve csapattársait is. Jerezben végig az élbolyban motorozott, Fabio Quartararo hibáját kihasználva pedig felállhatott a dobogóra. Legközelebb Brnoban állhatott újra pódiumon, ahol önerőből szerezte meg a 3. helyet. Philip Island-en 3.lett, míg Sepangban a 2. helyen láthatta meg a kockás zászlót. A szezon véghajrájában egyébként amolyan hátvédje volt a bajnoki címért harcoló Oliveirának. Nagyon jó szezont futott, mindösszesen három alkalommal esett ki: Le Mans-ban a rajtnél ütötték ki alóla a motort, Silverstone-ban az esőben önhibájából esett ki, Aragónban pedig akár meg is nyerhette volna a versenyt, ha Enea Bastianini az utolsó körben az élről ki nem üti őt. 6. helyen zárt végül az összetettben 159 ponttal.

2016 - Binder a Moto3 királya 
Binder erre az évre maradt a Red Bull KTM Ajo csapatnál, és Oliveira távozásával a csapat vezérpilótájává lépett elő. Új csapattársa a holland újonc, Bo Bendsneyder lett. A szezon előtti teszteken főként az olasz és spanyol motorosok brillíroztak, így valószínűsíthető volt, hogy közülük kerül majd ki a győztes. Azonban arra senki sem számított, hogy egy dél-afrikai fiúról fog szólni ez az év. Binder ugyanis egészen elképesztő teljesítményt nyújtott, az évad első hét versenyén a dobogón végzett. Katarban az utolsó métereken hajrázta le őt Alexei Masbou, Argentínában az eső miatt nem tudott az élre törni (egy maláj fiatalember ugyanis a mezőny fölé emelkedett), Texasban pedig nem bírt Romano Fenatival. Jerezben megszerezte a pole pozíciót, de mivel a motorján szabálytalanságot találtak a felügyelők, ezért a rajtrács végére a 34. helyre száműzték. Bindert kedvét azonban ez egyáltalán nem vette el, sőt élete legnagyobb versenyét futva az utolsó helyről megnyerte a futamot. Így emlékezetes körülmények között megszerezve első győzelmét a világbajnokságon. Ezt a győzelmet utána kapásból kettő (Le Mans és Mugello) követte, majd Barcelónában egy második helyet szerzett. Assenben elkövetett egy súlyos hibát a verseny véghajrájában, ezért csupán 12.lett, Sachsenringen pedig az esőben inkább a biztonságra ment, és 8. helyen intették le. Csehországban talán a szezon legnagyobb hibáját követte el, amikor vezető helyről dobta el magától a biztos győzelmet. Silverstone-ban és Misano-ban azonban nagyszerű versenyzéssel javította hibáját, hiszen mindkét versenyt megnyerte. Aragónia következett, az a pálya ahol tavaly nyerhetett volna. Binder ezúttal is jó formában volt, és úgy érkezett erre a versenyhétvégére, hogy akár be is biztosíthatja a világbajnoki címét. A dél-afrikai a futam utolsó köreiben öldöklő csatát vívott legfőbb riválisaival, Enea Bastianinivel és Jorge Navarróval, valamint a meglepetés újonc Faboi Di Gannantonióval. Bindert a második helyen intették le spanyol ellenfele mögött, de ez elég volt ahhoz, hogy megszerezze a világbajnoki címet. A bajnoki címmel a zsebében, immáron nyugodtan utazhatott a  további versenyekre. Motegiben Bastianini visszavágott és az utolsó körben orozta el Binder elől a győzelmet, Philip Island-en viszont a dél-afrikai magabiztos győzelmet aratott. Sepangban is nagy esélye lehetett volna a győzelemre, de a futam 4.körében egy olajfolton az élmezőnyben lévő társaival együtt elesett, és a motorja is csúnyán megsérült. Mivel nem rendeltek el piros zászlót, ezért Bindernek esélye sem volt folytatni a versenyt érdemlegesen. Az év utolsó versenyén Valenciában a KTM-es bajnok ismét tanúbizonyságot tett arról, hogy nem véletlenül lett ő a világbajnok. Binder motorja ugyanis a futam elején lelassult és a mezőny legvégére esett vissza. Ezután azonban nagyszerű versenyzéssel, egészen az élbolyba küzdötte fel magát, ahol nem kímélve vetélytársait az év utolsó győzelmét is megszerezte, ezzel megkoronázva ezt a nagyszerű évet.

Eredményei

Teljes MotoGP-eredménylistája

Jegyzetek 

1995-ben született személyek
Dél-afrikai motorversenyzők
A MotoGP versenyzői
Élő személyek